Nicod ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Nicod (1893–1924), französischer Philosoph und Logiker
 Jean Nicod (Geograph) (1923–2021), französischer Geograph und Geomorphologe 
 Placide Nicod (1876–1953), Schweizer Orthopäde

Nicod steht für:
 Bernard Nicod SA, ein Schweizer Immobilien- und Bauunternehmen

Siehe auch: Nicot, Nico, Niko